Zanki 1 – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim
 Zanki 2 – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim